Род песочных ос, синоним Eremiasphecium
 Страна Монголия

Примечания